

Littérature 
 Le Magicien (Il colombre) est une nouvelle du recueil Le K de Dino Buzzati publié en 1966 ;
 Le Magicien est un roman d'Alphonse Esquiros publié en 1838.

Cinéma 
 Le Magicien est un film de Georges Méliès sorti en 1898 ;
 Le Magicien () est un film d'horreur américain de Rex Ingram, sorti en 1926. 
 Le Magicien () est un court-métrage de Raymond Kane & Buster Keaton, réalisé en 1936.

Série télévisée 
 Le Magicien () est une série télévisée américaine diffusée de 1973 à 1974.
 Le Magicien () est une série télévisée américaine diffusée de 1986 à 1987.
 Le Magicien est une série télévisée d'animation française créée par Savin Yeatman-Eiffel et produite en 1997 par Xilam.

Téléfilm 
 Le Magicien (The Magician) est un téléfilm réalisé par Terry Winsor en 1993

Voir aussi